Премия имени А. Д. Архангельского — премия, присуждаемая с 1993 года Российской академией наук. Присуждается Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук за выдающиеся научные работы по региональной геологии.
Премия названа в честь русского и советского геолога А. Д. Архангельского.

Лауреаты премии 

 1993 — Соломон Маркович Тильман — За цикл работ по региональной геологии и тектонике Северо-Востока России
 1997 — Николай Владимирович Короновский — За серию работ по региональной геологии
 2000 — Феликс Петрович Митрофанов — За «Геологическую карту Кольского региона масштаба 1:500 000 (1996 г.); геолого-геохронологические основы, геодинамические и металлогенические следствия»
 2002 — Виктор Ефимович Хаин — За монографию «Тектоника континентов и океанов»
 2005 — Сергей Алексеевич Куренков — За монографию «Геодинамика палеоспрединга»
 2005 — Алексей Николаевич Диденко — за монографию «Геодинамика палеоспрединга»
 2005 — Владимир Александрович Симонов — За монографию «Геодинамика палеоспрединга»
 2008 — Юрий Олегович Гаврилов — За монографию «Динамика формирования юрского терригенного комплекса Большого Кавказа: седиментология, геохимия, постседиментационные преобразования»
 2011 — Виктор Николаевич Пучков — За монографию «Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении)»
 2014 — Кирилл Евгеньевич Дегтярёв — За монографию «Тектоническая эволюция раннепалеозойских островодужных систем и формирование континентальной коры каледонид Казахстана»
 2017 — Юрий Иванович Тесаков — за монографию «Силурийский бассейн Восточной Сибири»
 2020 — Марина Валентиновна Лучицкая — за монографию «Гранитоидный магматизм и становление континентальной коры северного обрамления Тихого океана в мезозое-кайнозое»

См. также 
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Официальный сайт РАН 
 Официальный сайт РАН 
 

Архангельского
Списки лауреатов премий
 
Геологические награды